Het Embassy World Snooker Championship 2001 vond plaats van 21 april tot en met 7 mei 2001 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Mark Williams was de titelverdediger. Ronnie O'Sullivan won zijn eerste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 250.000,-
 Finalist: £ 147.000,-
 Halvefinalist: £ 73.000,-
 Kwartfinalist: £ 36.500,-
 Laatste 16: £ 20.000,-
 Laatste 32: £ 14.000,-
 Hoogste break: £ 20.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 140, 138, 114, 107 - Joe Swail
 
 139, 134, 126, 100, 100 - Matthew Stevens
 139, 119, 114, 108, 108, 106, 100, 100 - Ronnie O'Sullivan
 137 - Mark King
 135, 125, 104 - Patrick Wallace
 130, 108, 100 - Paul Hunter
 129, 106, 100 - Stephen Hendry
 121, 100 Stephen Lee
 116, 114, 101 - Ken Doherty
 114, 110 - Anthony Hamilton
 110, 101 - Peter Ebdon
 108 - Michael Judge
 102 - Nick Dyson
 101 - Chris Small

Opvallendheden
 Steve Davis was voor het eerst sinds 1979 afwezig op het World Snooker Championship omdat hij zich niet wist te kwalificeren.
 Jimmy White was voor het eerst sinds 1981 afwezig op het World Snooker Championship omdat hij zich niet wist te kwalificeren.

2001
Sport in 2001